Шалабр:

 Шалабр — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. 
 Шалабр — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од.